ФК «Адміра» в сезоні 1935—1936 — 31-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень).

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Мітропи

Товариські матчі

Примітки

Посилання 
 Статистика у чемпіонаті 
 Кубок Австрії 
 Товариські матчі австрійських клубів 

1935–1936
Адміра